Ouachita megye (Arkansas)
Ouachita megye (Louisiana)

Más
USS Ouachita County (LST-1071)